Otón III Paleólogo († 16 de diciembre de 1378) fue el marqués de Montferrato desde 1372 hasta su muerte. Fue el tercero de la dinastía bizantina de los Paleólogo. Fue conocido como Secondotto, porque fue el segundo gobernante con ese nombre que gobernó Montferrato con pleno derecho.

No se conoce exactamente su fecha de nacimiento, aunque se sabe que ronda entre 1358 y 1361. Era el hijo mayor de Juan II de Montferrato y de Isabel de Mallorca. Sucedió a su padre siendo aún un niño, y estuvo durante un tiempo tutelado por la regencia de su tío Otón IV de Brunswick-Grubenhagen y Amadeo VI de Saboya. Su tío Otón se fue a Nápoles en 1376 para casarse con la reina Juana I de Nápoles, quien le eligió para que le protegiese de sus enemigos por la gran fama que Otón había ganado en Italia como condotiero. 

Pero al faltar su tío, Otón se desveló como un hombre débil e inepto incapaz de llevar el peso del gobierno sobre sus hombros. Decidió casarse con Violante (2 de agosto de 1377), hija de Galeazzo II Visconti, y afirmó una alianza con esta familia contra la Casa de Saboya, el señorío de Piamonte y el Principado de Acaya.

Cuando el hermano de Otón de Brunswick atacó y asedió Asti, Otón de Montferrato acudió en ayuda de su suegro, quien, con un enorme ejército, recuperó Asti mantenéndola bajo control milanés. Otón se dio entonces cuenta del peligro que corría en su alianza con Milán y las posibles represalias de que un familiar suyo hubiese atacado, así que decidió ponerse del lado de su familia. Pero ya era demasiado tarde, y la tropa que dirigían fue derrotada por el ejército milanés. Probablemente por miedo, se escondió en un sitio desconocido. Pero poco después fue asesinado en Langhirano en las proximidades de Parma. 

Cuando su tío recibió noticias de su muerte regresó al marquesado para arreglar la sucesión, y puso en el trono al hermano de Otón: Juan III.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
Circolo Culturale I Marchesi del Monferrato

Marqueses de Montferrato del siglo XIV (Paleólogos)